

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Studzienica – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Studzienica – przysiółek wsi Zawiszyce w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce

Miejscowości na Białorusi 

 Studzienica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Inne 
 Studzienica – struga w woj. zachodniopomorskim, dopływ Drawy
 Studzienica – struga, dopływ Tanwi
 Studzienica – rzeka, dopływ Dniestru

Zobacz też 
 Studzienice